ZNL ist die Abkürzung für:

 Flugplatz Nelson in Kanada, IATA-Code
 Zweigniederlassung
 Związek Nauczycieli Ludowych, polnischer Lehrerverband, siehe Związek Nauczycielstwa Polskiego

ZNL